Кизилтепа (, від qizil — червоний, tepa — горб) — назва кількох населених пунктів в Узбекистані:
 Кизилтепа — місто в Навоїйській області
 Кизилтепа — міське селище в Кашкадар'їнській області